Stahlgewitter steht für:

 Stahlgewitter (Band), deutsche Rechtsrock-Band
 Stahlgewitter (Film), US-amerikanischer Kriegsfilm von Edward Dmytryk von 1945

Siehe auch:
 In Stahlgewittern, Kriegsbuch von Ernst Jünger